Шуми — никнеймы спортсменов:

 Шумахер, Михаэль
 Флавио Сержио Виана